Geografie
 Molengat (meer), een meer in het noordwesten van Overijssel
 Molengat (plaats), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Land van Cuijk
 Molengat (vaargeul), een vaargeul tussen de Waddeneilanden Texel en Noorderhaaks
 Molengat onder Ameland, ook bekend als Molengat, is een vaargeul ten zuiden van Ameland

Anders
 MS Molengat, een dubbeldekschip van Texels Eigen Stoomboot Onderneming
 Molengat (tjasker), een tjaskermolentje in Giethoorn